Сериньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Сериньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот